Geografie
 Centro (Madrid), een district in het centrum van Madrid
 Centro (Portugal), een Portugese Nuts II-regio
 Centro (Rio de Janeiro), een buurt in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro
 Centro (San Sebastian), een district van de Spaanse stad San Sebastian

Overig
 CentrO, een groot winkelcentrum in Oberhausen
 Centro (motorfiets), een historisch Nederlands merk van fietsen, bromfietsen en scooters